est un nom de famille japonais.

Personnalités 
 Hoshino Tenchi (1862-1950), maître d'arts martiaux et poète japonais ;
 Naoki Hoshino (1892-1978), homme politique japonais ;
 Tatsuko Hoshino (1903-1984), poétesse japonaise ;
 Kazuyoshi Hoshino (1947-), pilote automobile japonais ;
 Michio Hoshino (1952-1996), photographe japonais ; 
 Yukinobu Hoshino (1954-), dessinateur de manga japonais ;
 Tomoyuki Hoshino (1965-), écrivain japonais ;
 Fuuta Hoshino (1968-), dessinateur de manga japonais ;
 Keitaro Hoshino (1969-2021), boxeur japonais ;
 Aki Hoshino (1977-), mannequin japonais ;
 Katsura Hoshino (1980-), dessinatrice de manga japonais ;
 Mari Hoshino (1981-), actrice japonaise ; 
 Gen Hoshino (1981-), acteur japonais ;  
 Michiru Hoshino (1985-), auteur-interprète japonaise ;
 Kazuyuki Hoshino (1993-1993), membre de la Sonic Team.

Toponyme 
 Hoshino, village du Japon (préfecture de Fukuoka).

Personnages de fiction 
 Tetsurô Hoshino, création de Leiji Matsumoto.

Patronyme japonais